Тератология:
 Тератология — наука, изучающая врождённые уродства отдельных органов и целых организмов в растительных и животных царствах.
 Тератология — стиль средневекового графического искусства (в орнаменте, заставках, инициалах и т. п.), основанный на нагромождении чудовищно-фантастических образов, звериных, зооморфных и антропоморфных мотивов.